Четатя () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Добромір.
 Четатя () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Фретешть.
 Четатя () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Редоєшть.
 Четатя () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Кепрень.